Haplotrema mokelumnense är en snäckart som beskrevs av Roth 1990. Haplotrema mokelumnense ingår i släktet Haplotrema och familjen Haplotrematidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mokelumnense